2 miejscowości w Polsce: 
 Kłopotów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Kłopotów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż.